Staley ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Staley (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Dawn Staley (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Edgcumbe Staley (1845–1903), britischer anglikanischer Geistlicher
 Eugene Staley (1906–1989), US-amerikanischer Ökonom
 Jenny Staley Hoad (* 1934), australische Tennisspielerin
 Jim Staley (* 1950), US-amerikanischer Jazzposaunist, Musikproduzent und -veranstalter
 Joe Staley (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Layne Staley (1967–2002), US-amerikanischer Rocksänger
 Thomas Nettleship Staley (1823–1889), britischer anglikanischer Bischof  
 Tony Staley (* 1939), australischer Politiker  
 Walter Staley (1932–2010), US-amerikanischer Reitsportler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Staley (Illinois)
 Staley (Kalifornien)
 Staley (North Carolina)
 Staley (Oklahoma)
 Staley (Washington)
 Staley Crossroads (South Carolina)
 Staley Crossroads (Virginia)
 Staley Heights (Georgia)
 Staley Springs (Idaho)

Sonstiges:
 A. E. Staley, ein US-amerikanisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie
 Mount Staley, Berg im Viktorialand, Antarktika